de Jerseypond 
de Jury voor Ethische Praktijken